Roxburgh – dawne miasto w Szkocji, opuszczone w XV wieku, historyczna stolica hrabstwa Roxburghshire
 Roxburgh – wieś w Szkocji
 Roxburgh (lub Roxburghshire) – hrabstwo historyczne w Szkocji
 Roxburgh – miasto w Nowej Zelandii